Рейс 232 может иметь следующие значения:
 Рейс 232 LOT
 Рейс 232 SAETA
 Рейс 232 United Airlines